Johannes Olearius ist der Name folgender Personen:

* Johannes Olearius (Theologe, 1546) (1546–1623), deutscher Theologe
 Johannes Olearius (Theologe, 1611) (1611–1684), deutscher Theologe und Kirchenlieddichter
 Johannes Olearius (Theologe, 1639) (1639–1713), deutscher Theologe
 Johannes Andreas Olearius (1639–1684), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Johann Olearius